Matsuya steht für:

 Matsuya (Unternehmen), ein japanisches Kaufhaus

Matsuya ist der Familienname folgender Personen:

 Midori Matsuya (1943–1994), japanischer Pianist